Besitzstand bezeichnet
 im Tarif- und Arbeitsrecht erworbene Ansprüche
 in der europäischen Politik einen Acquis, d. h. eine Gesamtheit von Rechtsakten, z. B.
 Besitzstand der EU
 Schengen-Besitzstand
 im Liegenschaftsrecht und im Vermessungswesen der räumlich begrenzte Bereich von Grundstücken, über den tatsächliche Sachherrschaft besteht und der – in der Regel örtlich durch Einfriedungen (= Besitzstandsgrenzen) abgegrenzt – in Besitz genommen wurde (nicht zwingend den Eigentumsverhältnissen entsprechend)